Der Schach-Weltpokal 2017 (offiziell: FIDE World Cup 2017) fand vom 2. bis 27. September 2017 in Georgien statt. Austragungsort war Tiflis.

An dem Turnier, das im K.-o.-System ausgetragen wurde, nahmen 128 qualifizierte Spieler der Weltspitze teil. Im Finale spielten Lewon Aronjan und Ding Liren. Der Armenier gewann das Match 4:2 und damit auch das Turnier. Beide waren dadurch automatisch für das Kandidatenturnier in Berlin 2018 qualifiziert.

Teilnehmer 
Die 128 Teilnehmer qualifizierten sich auf verschiedenen Wegen:
 der aktuelle Weltmeister Magnus Carlsen (Norwegen) und die vier Halbfinalisten des Weltpokals 2015 Sergei Karjakin (Russland), Pawel Eljanow (Ukraine), Pjotr Swidler (Russland) und Anish Giri (Niederlande)
 die Juniorenweltmeister von 2015 (Michail Antipow, Russland) und 2016 (Jeffery Xiong, USA)
 19 Spieler aufgrund ihrer hohen Elo-Zahl, darunter die früheren Weltmeister Wladimir Kramnik (Russland) und Viswanathan Anand (Indien)
 46 Spieler, die sich durch die Europäischen Meisterschaften 2016 und 2017 qualifiziert haben, darunter die deutschen Schachspieler Liviu-Dieter Nisipeanu, Daniel Fridman, Matthias Blübaum und Vitaly Kunin
 20 Spieler aus Nord- und Südamerika
 20 Spieler aus Asien und Ozeanien
 sechs Spieler aus Afrika
 ein Spieler aufgrund seines Abschneidens bei der ACP-Tour: Wassyl Iwantschuk (Ukraine)
 fünf Spieler, die durch die FIDE nominiert wurden, darunter Ex-Weltmeister Ruslan Ponomarjow (Ukraine) und die ehemalige Frauen-Weltmeisterin Hou Yifan (VR China)
 vier Spieler, die durch das Organisationskomitee nominiert wurden.
Die amtierende Weltmeisterin der Frauen, Tan Zhongyi, wäre startberechtigt gewesen, verzichtete jedoch auf die Teilnahme. Es rückte entsprechend der FIDE-Regularien ein Spieler aufgrund der Elo-Zahl nach.

Das Teilnehmerfeld war äußerst stark besetzt. Von den 20 besten Spielern der aktuellen Weltrangliste war nur ein einziger, Wesselin Topalow (Nr. 16), nicht vertreten. 120 der 128 Spieler waren Großmeister, sechs internationale Meister, ein FIDE-Meister und ein Spieler ohne Titel. Das Turnier stand prinzipiell Frauen und Männern gleichermaßen offen. Trotzdem nahmen nur zwei Frauen an dem Schach-Weltpokal 2017 teil: Hou Yifan (VR China) und Nana Dsagnidse (Georgien). Der jüngste Spieler war Anton Smirnow aus Australien (16 Jahre), der älteste Teilnehmer Jóhann Hjartarson aus Island (54 Jahre). Es nahmen Spieler aus 48 Nationen aus der ganzen Welt teil. Der russische Schachverband war mit 20 Teilnehmern am stärksten vertreten.

Austragungsmodus 
Der Schach-Weltpokal wird als KO-Turnier ausgetragen. Das bedeutet, dass in jeder Runde Zweikämpfe ausgetragen werden, deren Gewinner sich für die nächste Runde qualifizieren, während die Verlierer ausscheiden. Diese Zweikämpfe bestehen aus jeweils zwei Partien mit vertauschten Farben, außer das Finale, das über vier Partien gespielt wird. In diesen Partien beträgt die Bedenkzeit 90 min für die ersten 40 Züge und 30 min für den Rest der Partie, wobei jeder Spieler pro Zug eine Zeitgutschrift von 30 Sekunden erhält. Herrscht nach dem Zweikampf Gleichstand, so entscheidet der Tie-Break: Zunächst werden zwei Schnellschach-Partien gespielt (25 min + 10 s pro Zug). Steht danach noch kein Sieger fest, so folgen zwei weitere Schnellschach-Partien mit verkürzter Bedenkzeit (10 min + 10 s pro Zug). Sollte auch danach noch keine Entscheidung gefallen sein, so werden zwei Biltz-Partien gespielt (5 min + 3 s pro Zug). Herrscht dann immer noch Gleichstand, wird der Sieger in einer Armageddon-Partie bestimmt.

Der Schach-Weltpokal war – neben dem Grand Prix und der Weltrangliste – eine weitere Möglichkeit, sich für das Kandidatenturnier 2018 zu qualifizieren. Im Kandidatenturnier wird der zukünftige Herausforderer um die Schachweltmeisterschaft ermittelt. Die Regularien sahen vor, dass sich beide Finalisten des Schach-Weltpokals für das Kandidatenturnier qualifizieren. Für zwei der Teilnehmer galt dies nicht: Der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen konnte als Titelverteidiger nicht am Kandidatenturnier teilnehmen und Sergej Karjakin war als Vizeweltmeister bereits für das Kandidatenturnier gesetzt. Hätte einer der beiden das Finale erreicht, hätten beide Verlierer der Halbfinals ein Match um Platz 3 ausspielen müssen, nach denselben Regeln wie das Finale. Falls sowohl Carlsen als auch Karjakin das Finale erreicht hätten, wäre die Notwendigkeit eines Matches um Platz 3 entfallen und beide Verlierer des Halbfinales hätten sich für das Kandidatenturnier qualifiziert.

Turnierverlauf 
Die Auftaktrunde sah wenige Überraschungen. An den meisten Brettern konnte sich der jeweilige Favorit durchsetzen. 22 der 64 Zweikämpfe mussten im Tiebreak entschieden werden. Die größten Überraschungen waren wahrscheinlich das Ausscheiden der beiden Ukrainer Pawel Eljanow und Ruslan Ponomarjow gegen die deutlich niedriger gesetzten Spieler Alex Lenderman (USA) und S. P. Sethuraman (Indien).

In Runde 2 mussten sich hingegen einige prominente Spieler vermeintlich schwächeren Gegnern geschlagen geben. Fast zeitgleich schieden die Mitfavoriten Viswanathan Anand (gegen den Kanadier Anton Kovalyov) und Sergej Karjakin (gegen seinen Landsmann Daniil Dubow) aus. Anand spielte in der ersten Partie mit den weißen Steinen sehr scharf und opferte eine ganze Figur. Er erhielt dafür aber zu wenig Kompensation, verlor diese Partie und konnte am Folgetag mit Schwarz das Blatt nicht mehr wenden. Das Favoritensterben setzte sich auch am sechsten Turniertag in den Tie-Breaks fort: Harikrishna (Indien) verlor gegen seinen Landsmann Sethuraman, Yu Yangyi (China) gegen Baadur Dschobava (Georgien), Wei Yi (China) gegen Richárd Rapport (Ungarn) und Məmmədyarov (Aserbaidschan) gegen Kusubow (Ukraine). Die zweite Runde bedeutete auch das Aus für den letzten verbliebenen deutschen Teilnehmer, Matthias Blübaum. Blübaum schaffte es, die beiden Langpartien gegen Wesley So ausgeglichen zu gestalten und hielt auch in den ersten beiden Schnellschachpartien stand. Am Ende musste er sich aber doch dem an Nummer zwei gesetzten Amerikaner geschlagen geben.

Zu Beginn der dritten Runde kam es zu einem Eklat: Kovalyov, der zuvor durch seine Siege gegen Akobjan und Anand für Furore gesorgt hatte, verließ die Turnierarena und trat nicht zu seiner Partie gegen Rodshtein an, nachdem er sich zuvor mit dem Schiedsrichterteam gestritten hatte. Der Anlass war ein angeblicher Verstoß gegen die Kleiderordnung. Kovalyov war im Turniersaal in karierten Shorts erschienen, was von den Schiedsrichtern bemängelt wurde, obwohl dieselben Shorts in den ersten beiden Runden nicht beanstandet worden waren. Ein weiterer Streit mit dem Organisator Surab Asmaiparaschwili schloss sich an. Kovalyov erklärte, er sei gegangen, nachdem Asmaiparaschwili gesagt habe, er sehe wie ein Zigeuner aus ("Because you look like a gipsy!"). Die Partie wurde als kampfloser Sieg für Rodhstein gewertet. Die Association of Chess Professionals protestierte energisch gegen Asmaiparaschwilis Vorgehen und betonte besonders, dass ein solcher Eklat unmittelbar vor Rundenbeginn nicht hingenommen werden könne.

Für ebenso viel Aufsehen sorgte das Ausscheiden von Carlsen, Nakamura, Caruana, Kramnik und Nepomnjaschtschi. Damit waren – zusammen mit den bereits ausgeschiedenen Karjakin und Anand – bereits nach Runde drei die meisten der Topfavoriten aus dem Rennen. Besonders zu erwähnen ist das Ausscheiden des Weltmeisters: Carlsen (Elo: 2822) spielte gegen Bu Xiangzhi (2710). Obwohl Carlsen als einziger Turnierteilnehmer die 3. Runde mit einer „weißen Weste“ erreicht hatte (vier Siege in vier Partien), verlor er die erste Partie in Runde 3 mit den weißen Steinen. Das Rückspiel endete remis. Dadurch erreichte Bu Xiangzhi das Achtelfinale, während der Weltranglistenerste und amtierende Weltmeister die Heimreise antreten musste. Carlsen hatte zuvor mehrfach betont, dass ihm das traditionelle Verfahren zur Ermittlung des Schachweltmeisters missfalle und dass er stattdessen einen Austragungsmodus vergleichbar mit dem Weltpokal bevorzugen würde.

Im Achtelfinale kam es zu der ersten Paarung zwischen zwei Top-Spielern: Die aktuelle Nummer 2 der Welt, Maxime Vachier-Lagrave, traf auf die Nummer 9, Alexander Grischtschuk. Nach langem und zähem Ringen setzte sich schließlich der Franzose durch. Eine bemerkenswerte Leistung zeigte einer der ältesten Spieler des Teilnehmerfeldes, Vassyl Iwantschuk. Nachdem er in der dritten Runde bereits den ehemaligen Weltmeister Wladimir Kramnik ausgeschaltet hatte, besiegte er im Achtelfinale Anish Giri. Im Viertelfinale scheiterte er jedoch an Lewon Aronjan.

Im Halbfinale traf Lewon Aronjan auf Maxime Vachier-Lagrave, während in der anderen Begegnung Wesley So gegen Ding Liren spielte. Alle vier Langpartien endeten remis. Aronjan und Vachier-Lagrave remisierten in beiden Partien schon nach wenigen, schnell gespielten Zügen und sparten ihre Kräfte für den anschließenden Tie-Break auf. So und Ding verbrachten erheblich mehr Zeit am Brett, mussten aber dennoch in die „Verlängerung“ gehen, in der sich Ding nach vier Partien durchsetzen konnte, ohne je wirklich in Gefahr geraten zu sein. Viel dramatischer verlief die andere Begegnung: In den ersten Schnellpartien konnten beide Spieler ihre Weißpartie gewinnen. Darauf folgten zwei Remis. In der ersten Blitzpartie stand Aronjan deutlich auf Sieg. Er verfehlte aber den klaren Gewinnweg und musste kurzzeitig sogar eine Niederlage befürchten. Am Ende entstand ein ausgeglichenes Damen-Bauern-Endspiel und die Spieler reichten sich die Hände zum Remis. Auch in der zweiten Blitz-Partie lagen alle Vorteile zunächst bei Aronjan, doch er schaffte es wieder nicht, diese Vorteile in einen Sieg umzumünzen. Eine Armageddon-Partie musste also die Entscheidung bringen. Das Los ließ Aronjan die Farbenwahl, und er entschied sich für die weißen Steine. Er wählte dieselbe Eröffnung wie in der ersten Blitzpartie, war diesmal aber glücklicher und setzte Vachier-Lagrave in einem Dame-gegen-Turm-Endspiel matt.

Damit lautete das Finale Lewon Aronjan gegen Ding Liren. Diese beiden Spieler hatten sich damit außerdem für das Kandidatenturnier 2018 in Berlin qualifiziert. Obwohl Aronjan in den meisten der vier Langpartien jeweils einen geringen Vorteil erreichen konnte, gelang es ihm nicht, dies in einen Sieg umzuwandeln. In der ersten Schnellschachpartie des Tiebreaks hatte der Armenier die weißen Steine. Es gelang ihm schnell, in Vorteil zu gelangen und Druck gegen den gegnerischen König aufzubauen. Im 30. Zug gab Ding auf. In der folgenden Schnellschachpartie stand Ding nun mit dem Rücken zur Wand: Aronjan würde ein Remis zum Turniersieg reichen. Ding riskierte viel, doch Aronjan verteidigte sich glänzend und konnte den Spieß am Ende sogar umdrehen. Er gewann die Partie und damit auch das Turnier.

Ergebnisse der Runden 1–4

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Anmerkungen zu den Runden 1–4

Ergebnisse Runden 5–7

Finale

Weblinks

Einzelnachweise 

2017
Schachwettbewerb in Georgien
Sportveranstaltung in Tiflis
Weltpokal